Константин Николаевич Косенко (; 1 января 1952 года в Ходорове, Украинская ССР — 29 декабря 2013 года в Киеве, Украина) — украинский врач и учёный-стоматолог, член-корреспондент НАМН Украины (с 2003).

Биография 
Родился 1 января 1952 года в городе Ходоров Дрогобычской области (ныне во Львовской области) в семье врача-стоматолога Николая Иосифовича и медсестры Людмилы Николаевны Косенко. 

1969 г.—окончил школу и поступил в Одесский медицинский институт им. Пирогова

1974 г.—направлен на научную работу в Одесский научно-исследовательский институт стоматологии в детское отделение под руководством профессора Р. Г. Синицына. 

С 1992 г.—директор Института стоматологии НАМН Украины.

Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Одесского национального медицинского университета, постоянный представитель Украины во Всемирной федерации стоматологов (FDI), член Международной стоматологической академии, председатель проблемной комиссии, член Ученого совета Минздрава и НАМН Украины по стоматологии, главный редактор журналов «Вестник стоматологии» и «Дентальные технологии», член редакционного совета ряда украинских и международных стоматологических изданий. 

Награжден орденом «За заслуги» III степени, Почетной грамотой ВР Украины «За заслуги перед украинским народом». Доктор медицинских наук (1994), профессор (2000), Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003), член-корреспондент НАМН Украины (2003).

Научная работа 
Автор 235 научных трудов, 15 монографий, 13 учебных пособий и учебников, 13 методических рекомендаций, 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Основные научные труды:
 Концепция реформирования стоматологической помощи населению Украины (1999)
 Состояние стоматологической помощи и перспективы её развития (2000)
 Профилактическая гигиена полости рта (2003)
 Методическое руководство для стоматологов по внедрению комплексной систем профилактики стоматологических заболеваний у детского населения Украины(2006)
 Алгоритмы оказания амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи (2008)
 Учебное пособие «Лечебно-профилактические зубные эликсиры» (2010)
 Монография «Состояние стоматологической помощи населению Украины в 1981—2009 годах. Проблемы и перспективы» (2011)
 Монография «Институт стоматологии НАМН Украины-85 лет традиций и служения стоматологии (1928—2013)» (2013)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Стоматологи Украины